Luci Atili (tribú consolar), tribú amb poder consolar
 Lluci Atili Llong, tribú amb poder consolar
 Lluci Atili, tribú de la plebs 
 Lluci Atili, questor 
 Marc Atili, duumvir
 Gai Atili, duumvir 
 Lluci Atili, comandant romà
 Lluci Atili, pretor 
 Lluci Atili, militar romà 
 Atili, llibert 
 Lluci Atili, jurista romà 
 Marc Atili, poeta còmic romà